Ita —  embarcação que transportava carga e passageiros no Brasil
 ita — código ISO 639-2 para representar a língua italiana
ITA —  sigla do Instituto Tecnológico de Aeronáutica

Ver também 
Itá

Desambiguação
Desambiguações de topônimos